Лучший бомбардир года Канадской хоккейной лиги () — приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру Канадской хоккейной лиги (CHL), утверждён в 1994 году.

Победители

Ссылки

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Эдди Пауэрс Мемориал Трофи (OHL)
 Жан Беливо Трофи (QMJHL)
 Боб Кларк Трофи (WHL)

Хоккейные призы и награды
Канадская хоккейная лига
Спортивные призы и награды Канады
Культура Квебека